Microsoft Word
 WORD – Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego
 WORD (stacja radiowa)
 Word (geologia)
 Word (czasopismo)
 Word Pro